Quaternary е EP албум на американската хевиметъл група Mötley Crüe.

Състав 
 Джон Кораби – вокали, китара, пиано, бек вокали
 Мик Марс – китара, бек вокали
 Ники Сикс – бас, бек вокали
 Томи Лий – барабани, синтезатор, бек вокали

Песни

Бележки 

Албуми на Мотли Крю
Музикални албуми от 1994 година